Forever Young (filme) - romance de 1992
Forever Young (álbum) - da banda alemã Alphaville
"Forever Young" - faixa-título deste álbum

Desambiguação